Schmiele ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Schmiele (1855–1895), deutscher Kolonialbeamter und Landeshauptmann der Neuguinea-Kompagnie in Deutsch-Neuguinea
 Joachim Schmiele (* 1949), deutscher Ingenieur und Politiker (DSU)
 Walter Schmiele (1909–1998), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Schmiele bezeichnet außerdem:
 Schmielen (Deschampsia), eine Gattung der Süßgräser (Poaceae)
 Antarktische Schmiele (Deschampsia antarctica)
 Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)
 Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)